Back It Up!! – album dal vivo di Nils Lofgren del 1975
 Back It Up – album di Robin Trower del 1983
 Back It Up – singolo di Caro Emerald del 2009
 Back It Up – singolo di Prince Royce del 2015